Plum Creek Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Plum Creek Township (Iowa)
 Plum Creek Township (Kansas)
 Plum Creek Township (Nebraska)